Кири́лл Проко́фьевич Орло́вский (18 (30) января 1895, деревня Мышковичи (сейчас Кировский район Могилёвской области) — 13 января 1968, там же) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, сотрудник НКВД, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии. Герой Советского Союза (1943). Герой Социалистического Труда (1958). Кандидат в члены ЦК КПСС (1956—1961). Депутат Верховного Совета СССР 3—7-го созывов.

Нелегально переходил линию фронта и государственную границу свыше 70 раз.

Биография 
Родился в 1895 году в деревне Мышковичи Кировского района Могилёвской области в семье крестьянина-середняка. До 1915 года работал и учился на своем сельском хозяйстве, в деревне Мышковичи.

Участвовал в Первой мировой войне в звании унтер-офицера в качестве командира сапёрного взвода.

В июне 1918 по заданию подпольного Бобруйского уездного комитета партии большевиков создал партизанский отряд, действовавший против немецких войск. С декабря 1918 по апрель 1919 служил в Бобруйской ЧК, затем окончил курсы комсостава.

В 1920—1925 гг. руководил партизанскими отрядами во входившей в состав Польши Западной Белоруссии по линии «активной разведки» Разведывательного управления РККА. Под его руководством были проведены десятки боевых операций, в результате которых было убито свыше 100 польских жандармов и помещиков.

Четыре месяца воевал на Западном фронте против белополяков, два месяца — против войск генерала Юденича и восемь месяцев учился в Москве на 1-х Московских пехотных курсах командного состава.

С 1925 по 1930 год обучался в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада имени Мархлевского (1930).

В 1925—1938 проходил службу в органах госбезопасности: в ГПУ, затем в НКВД БССР, затем в НКВД СССР.

С 1930 по 1936 год работал в спецгруппе НКВД СССР по подбору и подготовке диверсионно-партизанских кадров на случай войны с Германией в Белоруссии.

1936 год работал в качестве начальника участка ГУЛАГ на строительстве канала «Москва—Волга»,

В 1937—1938 выполнял боевые задания во время гражданской войны в Испании, где воевал в тылу фашистских войск в качестве командира диверсионно-партизанской группы.

В 1938 г. уволен со службы в органах госбезопасности по состоянию здоровья.

В 1939—1940 г. проректор по хозяйственной части Чкаловского (Оренбургского) сельскохозяйственного института.

Во время Великой Отечественной войны 
В 1941 году находился в спецкомандировке в Западном Китае, откуда по личной просьбе был отозван и направлен в глубокий тыл немецких захватчиков в качестве командира разведывательно-диверсионной группы. Восстановлен на службе в органах и вошёл в состав Особой группы НКВД, которую возглавлял Павел Судоплатов.

С октября 1942 по август 1943 успешно руководил крупным партизанским отрядом «Соколы», действовавшим на территории Барановичской области.

17-18 февраля 1943 года отряд под командованием Орловского (12 бойцов) на одной из дорог совершил атаку на конвой Генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе; в результате налета были убиты гаупткомиссар Фридрих Фенц, обергруппенфюрер СС Захариус, а также 10 офицеров и более 30 солдат.

Отряд Орловского потерь не понёс; сам Орловский был тяжело ранен. У него были ампутированы правая рука по плечо (обычной пилой без анестезии), на левой — 4 пальца и повреждён слуховой нерв на 50-60 %. В августе он был отозван в Москву.

20 сентября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Послевоенное восстановление 
Утратив способность проходить военную службу в органах госбезопасности в связи с инвалидностью, Орловский К. П. обратился с личным письмом к Сталину И. В.:
 

Далее в письме он просил разрешить ему возглавить колхоз в его родном селе.

Письму был присвоен гриф «совершенно секретно». То есть это не была заранее организованная акция.

Просьба Орловского К. П. была удовлетворена Правительством СССР. Он получил рекомендацию и в январе 1945 года был избран председателем колхоза «Рассвет» Кировского района Могилёвской области. Под руководством Орловского колхоз «Рассвет» стал первым в послевоенном СССР колхозом-миллионером.

В 1956—1961 являлся кандидатом в члены ЦК КПСС.

Умер 13 января 1968 года. Похоронен в деревне Мышковичи Кировского района Могилёвской области Белоруссии.

Могила Кирилла Прокоповича Орловского имеет статус историко-культурной ценности Беларуси.

Память 
 Является прототипом главного героя фильма «Председатель» и, возможно, главного героя романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» Роберта Джордана.
 На его родине установлен бронзовый бюст Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда и открыт музей.
 Его именем названы улицы городов Белоруссии — в Могилёве, Бобруйске, Быхове, Бресте, Ляховичах, Клецке и Минске.
 Могилёвский государственный агролесотехнический колледж носит имя К. П. Орловского.
 ГУО «Средняя школа № 2 г. Кировска имени К. П. Орловского».
 Его именем названы колхоз «Рассвет» в Кировске.
 Также его именем назван санаторий в Кировске.

Воспоминания Юрия Нагибина 
Дневник.
26 декабря 1962 г.
Уродливым призраком навис над моим ближайшим будущим мрачный безрукий гад [*], чьи воздетые в проклятии обрубки поддерживают на манер Аарона два грязных типа. Я твердо уверен, что вся эта история кончится для меня наихудшим образом: скандалом, потоками клеветы, невозможностью печататься в ближайшие два-три года. Я не умею плавать. Я пытаюсь плыть так, будто вокруг меня водная стихия, а вокруг — тяжелая смесь дерьма и гноя. Мне не доплыть до берега.
[*] К. Орловский — прообраз Трубникова. Он травил меня в угоду своему постоянному певцу Я. Цветову.
(Примечание автора)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» № 1720 (20 сентября 1943 года).
 Золотая  Медаль «Серп и Молот».
 Пять орденов Ленина.
 Орден Красного Знамени.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медали.

Примечания

Литература 
 Борисов И. Человек из легенды : Документальная повесть / И. Борисов. — Минск : Мастацкая літаратура, 1991. — 335 с. ISBN 5-340-00231-4.
 Пономарёв, В. Г. Мятежное сердце / В. Г. Пономарёв. — Москва: Политиздат, 1970. — 159 с.
 
 З. Хирен. Задор // Огонёк. 1954. № 11. С. 2-4.
 Множить доходы колхоза // Огонёк. 1956. № 1. С. 3.

Ссылки 
 Скалабан, В. «И Гитлер хотел победить таких людей?» : Письмо Орловского Сталину // Дата публикации : 24.10.2009.

Революционеры России
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Председатели колхозов
Коммунисты Белоруссии
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Инвалиды Великой Отечественной войны
Похороненные в Кировском районе (Могилёвская область)
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Сотрудники НКВД
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС